EVG peut désigner :
 Enterrement de vie de garçon, une fête organisée pour un homme sur le point de se marier ;
 Entente de la vallée du Girou XV, un club de rugby à XV français.